Görmer ist der Familienname von:

 Inge Görmer (* 1934), deutsche Eisschnellläuferin
 Steffen Görmer (* 1968), deutscher Leichtathlet und Bobfahrer